Арти́ — посёлок городского типа в Свердловской области России. Административный центр Артинского городского округа.

География 
Посёлок расположен на реке Арте (приток Уфы), в 169 километрах км и максимуме 203 км к юго-западу от Екатеринбурга, в 62 километрах к юго-востоку от Красноуфимска. На реке имеется небольшая плотина.

Природные объекты: гора Кашкабаш (Романов вал), где академиком А. П. Карпинским были впервые описаны отложения артинского яруса пермской системы Международной хроностратиграфической шкалы (1878 г.).

 Климат

Умеренно континентальный. Среднегодовая температура 0.8°C. Самая высокая температура воздуха в середине июля  18.1° C. В самые жаркие дни температура воздуха достигает + 37оС, случаются резкие похолодания. В январе самая низкая средняя температура года -16.1° C. Снежный покров может быть высотой от 60 до 90 см, продолжительность залегания снега 150-160 дней. Зимой морозы могут достигать -49оС, бывают оттепели. Безморозный период продолжается 7 месяцев.    

Территория посёлка расположена в зоне действия ветров с преобладанием юго-западных и западных направлений, средняя скорость 3,5 м/сек. Ветровой режим характеризуется преобладанием южного, юго-западного и западного направления ветра.

Уличная сеть:

В посёлке 72 улицы, 5 переулков и участок Подсобное хозяйство.

История 
История поселения начинается в 1753 году, когда граф Александр Строганов построил на реке Арте мельницу. Через некоторое время хозяином мельницы стал тульский купец Ларион Лугинин. Решив, что вместо мельницы выгоднее возводить железоделательное, молотовое предприятие, он начал строительство завода. Сырьё для производства должно было поступать со своих же чугунолитейных Саткинского, Златоустовского и Кусинского заводов. В 1778 году Лугинин умер, но его дело продолжили внуки.

Строительство завода началось в 1783 году. Тогда же возникло поселение при заводе. На берегах реки Арти возвели плотину. Рос завод, рос заводской посёлок.

К концу XVIII века в Артях насчитывалось 100 господских домов, 234 избы и проживало более тысячи человек. В 1786 году построен деревянный госпиталь.

В XIX веке предприятие приобрёл заводчик Андрей Андреевич Кнауф, а после его смерти Артинский завод стал собственностью государства. К третьей четверти XIX века посёлок существенно вырос. Были построены больница, аптека, школа и торговые лавки. В это время в Артях регулярно проводились торговые ярмарки. На заводскую площадь съезжались сотни подвод из Казани, Ирбита, Екатеринбурга, Челябинска, Кунгура, Красноуфимска, население посёлка увеличивалось почти в пять раз.

В 1827 году завод выпустил первые косы, закалённые по технологии создателя русского булата П. П. Аносова. С этого времени они стали основной продукцией завода. Завод не раз был отмечен различными наградами.

В 1839 году было закончено строительство каменного однопрестольного Введенского храма. 23 сентября 1867 года была образована Артинская волость, вошедшая в состав Красноуфимского уезда Пермской губернии. К 1870-м годам в посёлке работала больница, были построены здания аптеки, школы, несколько торговых лавок. В конце 1880-х годов в селе действовали школа Министерства Народного Просвещения (мужская), земская школа (женская), школа грамотности (смешанная), а также 45 кузниц, торговых лавок — 30, винных — 6 .

В 1917 году завод был национализирован одним из первых в Советской России. В 1918 году в Артях вспыхнуло восстание, во время которого погибло много людей. После окончания Гражданской войны Артинский механический завод был единственным производителем кос по всей стране. 

Статус посёлка городского типа Арти получили в 1929 году.

В 1931 году Введенский храм был закрыт и снесён, а место застроено. Также снесены две деревянные часовни, построенные в конце XIX века на территории посёлка.

Во время Великой Отечественной войны завод приступил к производству швейных машин и игл.

Поныне, спустя два с лишним века, тот самый молотовой железоделательный завод, ставший ныне механическим, является градообразующим предприятием.

С 1 октября 2017 года согласно областному закону № 35-ОЗ статус рабочего посёлка Арти изменён на посёлок городского типа.

Герб 

Описание герба

«В поле рассечённом зеленью и червленью под ельчатой главой волнообразно пересечённой лазурью и серебром, шестнадцатилучевая звезда, окружённая кольцом, увенчанным лилией (всё золотое) и сопровождаемая внизу обращённым влево и вверх лезвием косы того же металла». Щит увенчан короной установленного образца.

Обоснование символики герба Артинского городского округа

Работа над современными гербом и флагом началась в январе 2003 г. Принятый за основу вариант был решен в сине-зелёной гамме и не предполагал деления главы и наличия красного цвета. Глава в виде еловых лап служит указанием на природные (водные и лесные) богатства округа вообще и на пихты с сизой хвоей, произрастающие на его территории, в частности. Деление поля на зелень и червлень символизирует границу Европы и Азии, а лежащее поверх нее полотнище косы — Артинский косный завод, единственный в Европе и Азии. Роза ветров представляет старейшую на Урале обсерваторию, ведущую наблюдения магнитного поля земли. Символ шестнадцатилучевой звезды и лилии
По воспоминаниям директора сейсмо-магнитной лаборатории-обсерватории "Арти" Кусонского О.А., символ шестнадцатилучевой (полярной) звезды и лилии был предложен лично им и опирался на принятое обозначение сторон света, которое зовётся в науке роза компаса. Использование лилии в качестве указания на север было впервые предложено португальским картографом XV-XVI вв. Педру Рейнелем и быстро стало общеупотребительным.

Предшествующие символы

Официальные данные о принятии ранее каких-либо территориальных символов не известны. Имеются косвенные сведения об утверждении в марте 1982 г. в качестве герба пос. Арти эмблемы, составленной Г.А. Белоруковым. Описание этого поселкового символа приведено в 3-м выпуске каталога Меликаева и Сержана:

«Герб выполнен в виде щита французской формы, разделенного на три части. В верхней части в красном поле золотом дано название поселка “АРТИ”. Нижняя часть щита рассечена по вертикали. В правой части изображение четырех кос в своем лучшем исполнении, в левой — фигура кузнеца с молотом в руке, наковальней, кующего косу. Фигуры выполнены золотом на сером фоне. Изображение косы имеет целью показать сельскую местность, использование кос кузнецом символизирует их промышленное исполнение».

Авторская группа: 

Правами на данные символы обладает МО Артинский городской округ.

Утверждён решением районного Совета МО Артинский район от 17.07.2003 № 192

Внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 1311

Описание взято с сайта Союза Геральдистов России.

Население 
По данным переписи 2002 года, соотношение полов: 46,7 % мужчин (6439) и 53,3 % женщин (7351).

Экономика 
В настоящее время Арти являются быстро развивающейся поселением, с экономическим ростом в сфере услуг. Уровень безработицы является довольно низким (3,02 %). Двадцать процентов безработных составляют люди с высшим образованием, так как в Артях практически нет вакансий для них. В районе выращивают зерновые, кормовые культуры, картофель. Разводят крупный рогатый скот, свиней. Добывают известняк.

Ближайшие железнодорожные станции расположены примерно в 50 километрах к северо-западу — в Красноуфимске, на южном ходе Транссиба, и восточнее — в Михайловске и Нижних Сергах, на Западно-Уральской исторической железной дороге, ныне относящейся к Свердловской железной дороге. Есть региональная дорога к федеральной автодороге Р-242. Также в юго-западном направлении проложена региональная автодорога к Нязепетровску и Каслям в соседней Челябинской области.

 Транспорт

C 1999 года действует автодорога Арти — Михайловск — Екатеринбург (протяжённость — 160 км). Посёлок Арти находится в 59 километрах от ближайшей железнодорожной станции в городе Красноуфимске.

СМИ 
Выходит газета «Артинские вести».
Существует радио «Арти FM».

Известные люди 
 Шутов, Виктор Алексеевич (1920—1943) — Герой Советского Союза.
 Демьянов, Михаил Александрович (1873—1913) — живописец.
 Осинов, Михаил Святославович (р. 1975) — футболист.

Памятники природы 

На территории Артинского городского округа выделено 9 памятников природы, каждый из них имеет своё уникальное значение и свою неповторимую красоту.

Постановлением правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. утверждён перечень особо охраняемых территорий, расположенных в Свердловской области.

На территории Артинского района расположены следующие объекты:

 Гора Кашкабаш (Романов увал) — геологический памятник природы федерального значения, расположен в двух километрах от села Курки, на правом берегу р. Уфы. Здесь в 1873 г. А. Карпинский впервые в истории геологии обнаружил остатки головоногих моллюсков-аммонитов. Место открытия и описания А. Карпинским артинского яруса нижнего отдела пермской системы.
 Сабарский ландшафтный заказник — заповедный участок темнохвойных широколиственных лесов. Научно-показательный участок крайних северо-восточных елово-широколиственных лесов восточно-европейского типа в России (с липой, клёном и ильмом)
 Каменный ложок — геоморфологический памятник природы, расположенный на правом берегу р. Уфы, в двух километрах ниже по течению от деревни Комарово на территории Сабарского заказника . Имеет оригинальные отложения горных пород конгломератов и песчаников.
 Берёзовская дубрава — ботанический памятник природы вблизи села Берёзовка. Крайняя точка ареала дуба черешчатого в России.
 Поташкинская дубрава — ботанический памятник природы вблизи села Поташка. Крайняя точка ареала дуба черешчатого в России.
 Участок елово-пихтовых древостоев — ботанический памятник природы, который расположен в окрестностях села Азигулова, в пойме р. Уфы.. Высокопродуктивное насаждение темнохвойных пород. Необычная форма пихты с сизой хвоей.
 Горные ковыльные степи — ботанический памятник природы вблизи деревень Верхний и Нижний Бардым. Эти степи имеют большое научное значение, как участок целины.
 Участок горных ковыльных степей — ботанический памятник природы расположен в окрестностях села Новый Златоуст. Также хорошо сохранившийся участок горных степей.
 Участок культурной посадки женьшеня — ботанический памятник природы. Расположен в деревне Комарово. В 1975 году здесь был заложен первый на Среднем Урале питомник по выращиванию лекарственного растения женьшень.

Достопримечательности 

 Магнитно-метеорологическая обсерватория
 В Арти с 1969 года работает одна из лучших и старейших магнитно-метеорологических обсерваторий (преемница обсерватории «Высокая Дубрава»), сегодня носящая имя старинного уральского посёлка. Её работу по достоинству оценил не только научный мир. В 2003 году по предложению администрации Артинского района символ, обозначающий предмет исследования обсерватории — магнитное поле Земли — был официально внесён в герб и флаг Артинского района. Возможно, это единственный случай в мировой практике, когда заслуги научного подразделения были увековечены в официальной символике .

 Артинский исторический музей
 Историческая экспозиция расположена в 6 залах. Экспонаты музея рассказывают о различных периодах истории посёлка: от рождения Уральских гор до современной эпохи.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации
 Сайт Центральной библиотеки посёлка Арти

 Из истории посёлка
 Артинский городской округ на сайте геральдика Свердловской области
Фотографии посёлка Арти
 Артиская средняя общеобразовательная школа № 1
 Сайт газеты «Артинские вести»
 

 
Посёлки городского типа Свердловской области
Населённые пункты Артинского городского округа
Населённые пункты на реке Уфа